Las siglas OVM pueden hacer referencia a:
 Operador virtual móvil, u operador móvil virtual, tipo de empresa prestadora de servicios de telefonía móvil;
 Organismo viviente modificado, término legal relacionado con los organismos genéticamente modificados;
 Oracle Virtual Machine, software de virtualización;